Mierzawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Mierzawa – rzeka, prawobrzeżny dopływ Nidy
 Mierzawa – dawna gromada